Die Cathay Pacific Hong Kong Squash Open 2014 fanden vom 24. bis 31. August 2014 in Hongkong statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series Platinum. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2014/15 und gehörte zur Kategorie World Series Gold.

Titelverteidiger bei den Herren war Nick Matthew, bei den Damen Nicol David. Matthew verzichtete jedoch aus auf eine Teilnahme, da er sich noch von einer Knieoperation erholte. Im Finale standen sich die beiden topgesetzten Spieler, Grégory Gaultier und Mohamed Elshorbagy gegenüber. Elshorbagy gewann die Partie mit 11:9, 11:2, 4:11, 8:11 und 11:4, womit Gaultier zum fünften Mal im Endspiel dieses Turniers das Nachsehen hatte. Zwischen 2007 und 2010 hatte er bereits viermal in Folge das Finale erreicht. Bei den Damen setzte sich erneut Nicol David durch, die im Endspiel Nour El Tayeb mit 11:4, 12:10 und 11:8 bezwang. Es war Davids neunter Titel in Folge in Hongkong.

Die Teilnehmerfelder der Herren- und Damenkonkurrenz bestanden aus je 32 Spielern, davon jeweils acht Startplätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielten Yip Tsz-Fung bei den Herren und Tong Tsz-Wing bei Damen jeweils einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug bei den Herren 150.000 US-Dollar und bei den Damen 70.000 US-Dollar.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Seite (englisch)
 Berichterstattung auf squashsite.co.uk (englisch)

Einzelnachweise 

2014
PSA World Tour 2014/15
WSA World Tour 2014/15